

Toponyme 
 Garlède, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Garlède-Mondebat ;
 Garlède-Mondebat, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme